Баскаковское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Гагаринского района Смоленской области России.

Административный центр — село Баскаково.

К 1 января 2019 года все населённые пункты вошли в Гагаринское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 96,34 км²
 Расположение: западная часть Гагаринского района
 Граничит:
 на северо-востоке — с Родомановским сельским поселением
 на юго-востоке — с Ашковским сельским поселением
 на юге — с Потаповским сельским поселением
 на юго-западе — с Серго-Ивановским сельским поселением
 на северо-западе — с Новодугинским районом
 Крупные реки: Сежа.
 По территории поселения проходит железная дорога Москва — Минск, станций нет.

Население

Состав поселения 
В состав поселения входят следующие населённые пункты:
 Село Баскаково — административный центр
 Брылево, деревня
 Веригино, деревня
 Дубровка, деревня
 Ильино, деревня
 Мостище, деревня
 Новинское, деревня
 Новое Село, деревня
 Плоское, деревня
 Старое, деревня
 Ширяиха, деревня

Местное самоуправление 
Главой поселения и Главой администрации является Петрова Елизавета Викторовна.

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Гагаринского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году